31 шахова Олімпіада проходила з 30 листопада по 17 грудня 1994 року в Росії, у місті Москва. 

У змаганнях взяли участь 124 команди (Росія була представлена двома командами). У турнірі взяло участь 716 шахістів, серед яких 145 гросмейстери та 162 міжнародних майстри.

Було зіграно 3472 партій (Результати 23-х ігор були скасовані) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 1 година на наступні 20 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1994 у шахах
Шахові змагання у Москві
1994 у Москві
Листопад 1994
Грудень 1994